V4 steht für:
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus St. Kitts und Nevis
 visueller Cortex, Bereich der Sehrinde des Großhirns
 V-Motor mit vier Zylindern
 Visegrád-Gruppe, lose Kooperation der vier Staaten Ungarn, Tschechien, Slowakei und Polen
 Reichenberg-Gerät, bemannte Variante der auch als V1 bekannten Fieseler Fi 103
 Rheinbote (Rakete), im Zweiten Weltkrieg von Deutschland entwickelte Fernrakete
 SJ V4, Lokomotivbaureihe
 Maserati V4, italienischer Rennwagen aus dem Jahr 1929
 Vieques Air Link (IATA-Code), Fluggesellschaft aus Puerto Rico
IPv4, vierte Version des Internet Protocols (IP)

V.4 steht für:
 Fokker V.4, Prototyp eines deutschen Jagdflugzeugs

Siehe auch:
 VIIII
 4V

V4